Konni Zilliacus kan syfta på: 

 Konni Zilliacus den äldre (1855–1924), finländsk aktivist och författare
 Konni Zilliacus den yngre (1894–1967), brittisk politiker